De 10 kilometer vrije stijl voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2010 werd gehouden op maandag 15 februari in het Whistler Olympic Park in Whistler. Titelverdedigster was de Estse Kristina Šmigun, in Turijn werd de 10 kilometer afgewerkt in de klassieke stijl.

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Vrouwen 10 km